Ekkehard Wlaschiha  – baritono tedesco.
Tom Wlaschiha – attore e doppiatore tedesco.